Жемчужный сахар — пищевой продукт, получаемый из белого сахара-рафинада. Жемчужный сахар очень крупный, твердый, непрозрачно-белый и не плавится при температурах, обычно используемых для выпечки десертов.

Жемчужный сахар обычно получают путем измельчения блоков белого сахара с последующим просеиванием для получения фрагментов заданного диаметра. Сахар также может быть получен в фабричных условиях методом экструзии.

Жемчужный сахар пользуется широкой популярность во Франции, Германии и Скандинавии. Множество разновидностей местной выпечки, включая булочки с корицей и бриоши, нередко посыпают жемчужным сахаром, который сохраняет свою форму во время выпечки и сообщает изделию эстетическую привлекательность и сахаристый вкус.

В Бельгии жемчужный сахар является обязательным ингредиентом льежских вафель. Сахарные жемчужины, запечённые внутри вафель, считаются их фирменной особенностью.

В Италии жемчужным сахаром украшают пасхальные кексы, тогда как в более северных странах — рождественские.

Литература 
 Ph.D, Alan Barclay; Sandall, Philippa; Shwide-Slavin, Claudia. The Ultimate Guide to Sugars and Sweeteners: Discover the Taste, Use, Nutrition, Science, and Lore, of Everything from Agave Nectar to Xylitol. Workman Publishing. ISBN 9781615192168.

Сахар